Treibsand steht für:
 Treibsand, Suspension aus Sand in Wasser
 Treibsand (1949), US-amerikanischer Film von John Sturges aus dem Jahr 1949
 Treibsand (2013), französischer Film von Sólveig Anspach aus dem Jahr 2013